Натуральне число 728
 728 рік до нашої ери
 728 рік нашої ери